Gutenmann ist der Name folgender Orte:

 Gutenmann (Gemeinde Schrattenbach), Ortschaft der Gemeinde Schrattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Gutenmann (Gemeinde Ternitz), Ortschaft der Gemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich